Kamenný vrch kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kamenný vrch (ås), 
 Kamenný vrch (kulle i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar